Onderdistrict in Indonesië
 Gumelar (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java 
Plaats in Indonesië
 Gumelar (Balung), een plaats in het onderdistrict Balung van het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Gumelar (Gumelar), een plaats in het onderdistrict Gumelar van het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java 
 Gumelar (Karangkobar), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Gumelar (Wadaslintang), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java

 Gumelar Kidul, een plaats in het onderdistrict Tambak in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java
 Gumelar Lor, een plaats in het onderdistrict Tambak in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java